Снова́ — крупная река в Долгоруковском и Задонском районах Липецкой области. Правый приток Дона. Длина 74 км, площадь водосборного бассейна 1770 км².

Описание 
Исток имеет начало в 5 км южнее села Долгоруково, у деревни Харламовка. В Дон впадает южнее села Ксизово.

Питание снеговое, дождевое, родниковое. Ледостав в ноябре — декабре, держится около 140 дней, вскрывается в марте — апреле. Крупные притоки: Кобылья Снова, Ломовечин.

От впадения реки Кобылья Снова до устья — широкое русло.

Этимология названия 
По одной из версий название реки ираноязычное (одно из редких в этой части страны). Но более достоверной является версия о «черниговском» происхождении названия (в Черниговской области есть река «Сновь»).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Дон от города Задонск до города Лиски, без рек Воронеж (от истока до Воронежского гидроузла) и Тихая Сосна, речной подбассейн реки — Дон до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010100812107000002051.

Притоки 
(км от устья)
 25 км: река Кобылья Снова (пр)
 35 км: река Ломовечин (пр)
 47 км: ручей Поповка (лв)
 50 км: ручей Лух (пр)

Населённые пункты от истока к устью 
 Харламовка
 Ивановка
 Братовщина
 Долгоруково
 Екатериновка
 Молодовка
 Царёвка
 Жерновное
 Гринёвка
 Вороновка
 Исаевка
 Карташовка
 Долгуша
 Симаковка
 Сновская
 Освобождение
 Ольшанец
 Дёгтевое
 Засновка

См. также 
 Снова (приток Тускари) — бассейн Днепра

Примечания 

Притоки Дона
Долгоруковский район
Задонский район
Реки Липецкой области